António Rocha (fadista) — cantor e poeta português 
António Rocha (mártir) — padre missionário e mártir católico português 

Desambiguações de antropônimos